

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych

 Wiry – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Wiry – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Wiry – część kolonii Kłoniczki w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Wiry – część wsi Trześń w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Wiry – część wsi Majdan Sieniawski w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Wiry – część wsi Grębów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Wiry – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Komorniki
 Wiry – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Komorniki
 Wiry – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa

Inne 
 Wiry – wieś na Ukrainie
 Wiry – powieść Henryka Sienkiewicza
 Wiry – przystanek kolejowy we wsi Wiry, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Wiry (gmina)
 Wiry-au-Mont